Convención Preliminar de Paz puede referirse a dos convenciones firmadas por las Provincias Unidas del Río de la Plata:
 Convención Preliminar de Paz (1823): firmada con representantes de la Corona de España;
 Convención Preliminar de Paz (1827): firmada con el Imperio del Brasil, pero que no fue ratificada por el gobierno de Buenos Aires;
 Convención Preliminar de Paz (1828): firmada con el Imperio del Brasil.